El Torneig de Winston-Salem 2014, oficialment conegut com a Winston-Salem Open 2014, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 23 d'agost de 2014 al campus de la Wake Forest University, Winston-Salem, Carolina del Nord, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014